Protohydra är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Richard Greeff 1870. Protohydra ingår i familjen Protohydridae. 

Protohydra är enda släktet i familjen Protohydridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Protohydra